Илья Андреевич Змеев или Змиев — русский военный деятель, стольник, воевода и полковник рейтарского строя.

Из дворянского рода Змеевых, Сын жильца Андрея Афанасьевича Змеева (ум. 1649), который с 1639 был головой у городовых дворян. Младший брат Венедикта Андреевича Змеева.

Биография 
В 1658 году в чине стряпчего командовал рейтарской ротой. Участник русско-польской войны 1654—1667. В 1676 году пожалован чином стольника и полковника рейтарского строя. В 1682—1686 воевода в Илимске. В крымском (1689) и азовском (1696) походах был завоеводчиком. Три раза ранен. За заслуги жаловался вотчинами во многих уездах и домом в Москве у Вознесения на Никитской (1682-1698). В 1697 году состоял при канцелярии Великого посольства царя Петра I Алексеевича.

Семья 
Женат дважды:

 Арина №№ — в первом браке жена полковника Юрьева.
 Анна — вдова стольника Нерыбина.

Об брака имел единственного сына:

 Змеев Иван Ильич — стольник (с 1687), есаул в азовском походе 1696, в начальных людях (1703-1720) ум. (1722)

Литература 
 В. В. Руммель, В. В. Голубцов. Родословный сборник русских дворянских фамилий. В 2 томах. Том 1. — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина, 1886. — С.309, 312.
Чл.археогр.ком. А.П.  Барсуков (1839 - 1914). Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия по напечатанным правительственным актам. - СПб. тип М.М. Стасюлевича. 1902 г. Змеев Илья Андреевич. стр. 484. ISBN 978-5-4241-6209-1.
Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в Боярских книгах, хранящихся в I-ом отделении московского архива министерства юстиции, с обозначением служебной деятельности каждого лица и годов состояния, в занимаемых должностях.  М., Типогр: С. Селивановского. 1853 г. Змеев Илья Андреевич. стр. 153.

Персоналии по алфавиту
Военачальники Русского государства
Илья Андреевич
Участники Русско-польской войны 1654—1667 годов (Россия)
Стольники (Русское государство)